Lohwiesengraben ist ein Gewässername:

 Lohwiesengraben (Altbach), rechter Oberlauf des Altbachs im Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Lohwiesengraben (Erlengraben), linker Zufluss des Erlengrabens in Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Lohwiesengraben (Fischbach), gemeinsamer Oberlauf des Fischbachs und des Langwieder Bachs bei Kolonie I, kreisfreie Stadt München, Bayern

 Loowisengraben, linker Zufluss des Grosswisengrabens, Bezirk Bülach, Kanton Zürich

Siehe auch:
 Lochwiesengraben
 Lohwiesenbach